Грегуар Лепренс-Ренге (, род. 4 декабря 1987 года в Нормандии, Франция) — французский актёр, наиболее известный по роли Эрвана в фильме Кристофа Оноре «Все песни только о любви» (2007).

В период между 1998 и 2002 годами, Лепренс-Ренге был членом детского хора Парижской Национальной Оперы . Его певческий талант имел решающее значение в актёрской карьере, в том числе во время участия в фильмах «Заблудшие» и «Все песни только о любви».

Лепренс-Ренге был номинирован на премию Сезар в трёх номинациях.

Карьера

В кино и на телевидении

В театре 
 1998/2002 Член хора Парижской Оперы, Maîtrise des Hauts de Seine, dans ce cadre a joué dans WOYZECK. Mise en scène de Partice Chéreau au Théâtre du Châtelet. , de
 1998/2002 «LE PETIT RAMONEUR» (soliste), de — mes : Mireille Laroque — Opéra Comique
 1998/2002 «CARMEN, TOSCA, LA BOHÈME, LA DAME DE PIQUE», de — Opéra Bastille
 1998 /2002 «LA FLÛTE ENCHANTÉE» (солист) вместе с Cirque Gruss. , de — mes : Michèle Broca.

Режиссёрские работы 
 «Воскресным утром» () (2010) — короткометражный фильм
 «Невидимый» () (2011) — короткометражный фильм

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Leprince-Ringuet’s at l’agence artistique Brigitte Descormiers

Актёры Франции
Певцы и певицы Франции